Siraya (taal), een Austronesische taal, gesproken in Taiwan
Siraya (dialect), een dialect van die taal
Siraya (volk), het volk dat deze taal sprak

Zie ook
Sirara